Список видів павуків-колопрядів роду Argiope Audouin, 1826 налічує 85 видів та три підвиди згідно з каталогом Платніка станом на липень 2021 року.

Павуки роду Argiope поширені на всіх континентах, за винятком Антарктиди. Багато видів зустрічаються у Південній та Східній Азії та прилеглих островах Океанії, включно з Новою Гвінеєю. 15 видів відомі з Австралії. В Південній та Північній Америці зустрічається 8 видів. 11 видів живуть в Африці та на прилеглих островах (Занзібар, Кабо-Верде, Мадагаскар). В Європі поширені 3 види: Argiope trifasciata, Argiope bruennichi, Argiope lobata, причому останні два зустрічаються на півдні України. 1 вид відомий з Середньої Азії.

Список видів 
{|border=1 class="wikitable sortable"  width=100%|
!style="background:#ffdead;" align="center" class="unsortable"|Зображення
!style="background:#ffdead;" align="center"|Наукова назва
!style="background:#ffdead;" align="center"|Автор і дата
!style="background:#ffdead;" align="center"|Статус МСОП
!style="background:#ffdead;" align="center"|Частина світу
!style="background:#ffdead;" align="center" class="unsortable"|Ареал
|-
| 
|Argiope abramovi
| Logunov et Jäger, 2015
|
| Азія
| В'єтнам
|-
| 
|Argiope aemula
| (Walckenaer, 1841)
|
|Азія, Океанія
| від Індії до Філіппінів, Сулавесі, Нові Гебриди
|-
| 
|Argiope aetherea
| (Walckenaer, 1841)
|
|Старий Світ
| від Китаю до Австралії
|-
| 
|Argiope aetheroides
| Yin et al., 1989
|
|Азія
| Китай, Японія
|-
| 
|Argiope ahngeri
| Spassky, 1932
|
|Азія
| Середня Азія
|-
| 
|Argiope amoena
| L. Koch, 1878
|
|Азія
| Китай, Корея, Японія, Тайвань
|-
| 
|Argiope anasuja
| Thorell, 1887
|
|Азія
| Сейшельські острови, Мальдіви, Пакистан, Індія
|-
| 
|Argiope appensa
| (Walckenaer, 1841)
|
|Океанія
| Гаваї, від Тайваню до Нової Гвінеї
|-
| 
|Argiope anomalopalpis
| Bjørn, 1997
|
|Африка
| Конго, Південна Африка
|-
| 
|Argiope argentata
| (Fabricius, 1775)
|
|Америка
| від США до Чилі
|-
| 
|Argiope aurantia
| Lucas, 1833
|
|Америка
| від Канади до Коста-Рики
|-
|  
|Argiope aurocincta
| Pocock, 1898
|
|Африка
| Центральна, Східна, Південна Африка
|-
| 
|Argiope australis
| (Walckenaer, 1805)
|
|Африка
| Центральна, Східна, Південна Африка, Кабо-Верде
|-
| 
|Argiope bivittigera
| Strand, 1911
|
|Азія
| Індонезія
|-
| 
|Argiope blanda
| O. P.-Cambridge, 1898
|
|Америка
| Від США до Коста-Рики
|-
| 
|Argiope boesenbergi
| Levi, 1983
|
|Азія
| Китай, Корея, Японія
|-
| 
| Argiope bougainvilla
| (Walckenaer, 1847)
|
|Океанія
| Нова Гвінея до Соломонових островів
|-
| 
| Argiope bruennichi
| (Scopoli, 1772)
|
|Старий світ
| Палеарктика
|-
| 
| Argiope brunnescentia
| Strand, 1911
|
|Океанія
| Нова Гвінея, архіпелаг Бісмарка
|-
| 
| Argiope buehleri
|  Schenkel, 1944
|
|Азія
| Тимор
|-
|  
|Argiope bullocki
| Rainbow, 1908
|
|Австралія
| Новий Південний Уельс
|-
| 
|Argiope butchko
|  LeQuier & Agnarsson, 2016
|
|Америка
| Куба
|-
| 
|Argiope caesarea
| Thorell, 1897
|
|Азія
| Індія, М'янма, Китай
|-
| 
| Argiope caledonia
| Levi, 1983
|
|Океанія
| Нова Каледонія, Нові Гебриди
|-
| 
|Argiope cameloides
| Zhu & Song, 1994
|
|Азія
| Китай
|-
| 
| Argiope carvalhoi
| (Mello-Leitão, 1944)
|
|Америка
| Бразилія
|-
| 
|Argiope catenulata
| (Doleschall, 1859)
|
|Азія, Океанія
| від Індії до Філіппінів, Нова Гвінея
|-
| 
| Argiope chloreides
| Chrysanthus 1961
|
|Азія, Океанія
| Лаос, Малайський півострів, Нова Гвінея
|-
| 
| Argiope chloreis
| Thorell, 1877
|
|Азія
| Малайзія, Суматра, південно-східний Сулавесі
|-
| 
| Argiope comorica
| Bjørn, 1997
|
|Африка
| Коморські острови
|-
| 
|Argiope coquereli
| (Vinson, 1863)
|
|Африка
| Занзібар, Мадагаскар
|-
| Argiope dang 
| Argiope dang
| Jäger & Praxaysombath, 2009
|
|Азія
| Таїланд, Лаос
|-
| 
|Argiope dietrichae
| Levi, 1983
|
|Австралія
| західна та північна Австралія
|-
| 
|Argiope doboensis
| Strand, 1911 
|
|Азія, Океанія
| Індонезія, Нова Гвінея
|-
| 
|Argiope doleschalli
| Thorell, 1873
|
|Азія
| Індонезія
|-
| 
|Argiope ericae
| Levi, 2004
|
|Америка
| Бразилія, Аргентина
|-
| 
|Argiope flavipalpis
| (Lucas, 1858)
|
|Старий світ
| Африка, Ємен
|-
| 
|Argiope florida
| Chamberlin & Ivie, 1944
|
|Америка
| США
|-
| 
|Argiope halmaherensis
|  Strand, 1907
|
|Океанія
| від Молуккських островів до Нової Гвінеї
|-
| 
|Argiope hinderlichi
| Jäger, 2012
|
|Азія
| Лаос
|-
| 
|Argiope hoiseni
| Tan, 2018
|
|Азія
| Малайзія (Селангор, Перак)
|-
| 
|Argiope intricata| Simon, 1877
|
|Азія
| Філіппіни
|-
| 
|Argiope jinghongensis| Yin, Peng & Wang, 1994
|
|Азія
| Китай, Лаос, Таїланд
|-
| 
|Argiope kaingang| Corronca & Rodríguez-Artigas, 2015
|
|Америка
| Аргентина
|-
| 
|Argiope katherina| Levi, 1983
|
|Австралія
| Північна Австралія
|-
| 
|Argiope keyserlingi| Karsch, 1878
|
|Австралія
| Квінсленд, Новий Південний Уельс, острови Лорд-Гав
|-
| 
|Argiope kochi| Levi, 1983 
|
|Австралія
| Квінсленд
|-
| 
|Argiope legionis| Motta & Levi, 2009
|
|Америка
| Бразилія
|-
| 
|Argiope levii| Bjørn, 1997
|
|Африка
| Кенія, Танзанія
|-
| 
|Argiope lobata| (Pallas, 1772)
|
|Старий Світ
| Старий світ
|-
| 
|Argiope luzona| (Walckenaer, 1841)
|
|Азія
| Філіппіни
|-
| 
|Argiope macrochoera| Thorell, 1891
|
|Азія
| Нікобарські острови, Китай (Гуандун, Хайнань)
|-
| 
|Argiope madang| Levi, 1984
|
|Океанія
| Нова Гвінея
|-
| 
|Argiope magnifica| L. Koch, 1871
|
|Австралія
| Австралія (Квінсленд), Соломонові острови
|-
| 
| Argiope mangal| Koh, 1991
|
|Азія
| Сінгапур
|-
| 
|Argiope manila| Levi, 1983
|
|Азія
| Філіппіни
|-
| 
|Argiope mascordi| Levi, 1983
|
|Австралія
| Квінсленд
|-
| 
|Argiope minuta| Karsch, 1879
|
|Азія
| Бангладеш, Східна Азія
|-
| 
|Argiope modesta| Thorell, 1881
|
|Азія, Австралія
| від Борнео до Австралії
|-
| 
|Argiope niasensis| Strand, 1907
|
|Азія
| Індонезія
|-
| 
|Argiope ocula| Fox, 1938
|
|Азія
| Китай, Тайвань, Японія
|-
| 
|Argiope ocyaloides| L. Koch, 1871
|
|Австралія
| Квінсленд
|-
| 
|Argiope pentagona| L. Koch, 1871
|
|Океанія
| Фіджі
|-
| 
|Argiope perforata| Schenkel, 1963
|
|Азія
| Китай
|-
| 
|Argiope picta| L. Koch, 1871
|
|Азія, Австралія
| від Молуккських островів до Австралія
|-
| 
|Argiope pictula| Strand, 1911
|
|Азія
| Сулавесі
|-
| 
|Argiope ponape| Levi, 1983
|
|Океанія
| Каролінські острови
|-
| 
|Argiope possoica| Merian, 1911
|
|Азія
| Сулавесі
|-
| 
|Argiope probata| Rainbow, 1916
|
|Австралія
| Квінсленд
|-
| 
|Argiope protensa| L. Koch, 1872
|
|Австралія, Океанія
| Австралія, Нова Гвінея, Нова Каледонія, Нова Зеландія
|-
| 
|Argiope pulchella| Thorell, 1881 
|
|Азія
| від Індії до Китаю та Індонезії
|-
| 
|Argiope pulchelloides| Yin et al., 1989
|
|Азія
| Китай
|-
| 
|Argiope radon| Levi, 1983
|
|Австралія
| Північна Австралія
|-
| 
|Argiope ranomafanensis| Bjørn, 1997 
|
|Африка
| Мадагаскар
|-
| 
|Argiope reinwardti Argiope reinwardti sumatrana| (Doleschall, 1859) (Hasselt, 1882)
|
|Азія, Океанія
| Малайзія - Нова Гвінея Суматра
|-
| 
|Argiope sapoa| Barrion & Litsinger, 1995
|
|Азія
| Філіппіни
|-
| 
|Argiope sector| (Forsskal, 1776)
|
|Старий світ
| Північна Африка, Близький Схід, Кабо-Верде
|-
| 
|Argiope squallica| Strand, 1915
|
|Океанія
| Нова Гвінея
|-
| 
|Argiope submaronica| Strand, 1916
|
|Америка
| від Мексики до Болівії та Бразилії
|-
| 
|Argiope takum| Chrysanthus, 1971
|
|Океанія
| Нова Гвінея
|-
| 
|Argiope tapinolobata| Bjørn, 1997
|
|Африка
| Сенегал, Намібія
|-
| 
|Argiope taprobanica| Thorell, 1887
|
|Азія
| Шрі-Ланка
|-
| 
|Argiope trifasciataArgiope trifasciata deserticolaArgiope trifasciata kauaiensis| (Forsskal, 1775) Simon, 1906Simon, 1900
|
|всесвітньоАфрикаОкеанія
| всесвітньоСуданГаваї
|-
| 
|Argiope truk 
|Levi, 1983 
|
|Океанія
| Каролінські острови
|-
| 
|Argiope versicolor| (Doleschall, 1859)
|
|Азія
| Китай до Яви
|-
| 
|Argiope vietnamensis| Ono, 2010
|
|Азія
| В'єтнам
|-
|}

 Примітки 

 Джерела 
 Platnick, Norman I. (2015): The world spider catalog , version 16.5. American Museum of Natural History''. ]
 Argiopinae. A field guide to Spiders of Australia by Robert Whyte and Dr Greg Anderson.

Посилання 

Argiope
Таксономічні списки (види)
Переліки павукоподібних